Bill Grant (1882–1942) – kanadyjski curler
 Bill Grant, wł. James W. Grant (ur. 1943) – amerykański polityk, kongresmen z Florydy
 Bill Grant (ur. 1951) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Ayr, Carrick and Cumnock